Ženski svetovni rekord v teku na miljo. Prvi uradno priznani rekord je leta 1967 postavila Anne Rosemary Smith s časom 4:37,0, aktualni rekord pa je 12. julija 2019 postavila Sifan Hassan s časom 4:12,33. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 14 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Milja